Piai ima više značenja:
 Piai, Belluno
 Piai, Torino